Ay Gill ist der Name folgender Wasserläufe in Großbritannien:

 Ay Gill (River Greta), Quellfluss des River Greta in Cumbria und County Durham
 Ay Gill (Skeb Skeugh), Zufluss des Skeb Skeugh in North Yorkshire